Meunasah Kumbang (Lhoksukon), een plaats in Indonesië
Meunasah Kumbang (Ulim), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing